Shree Airlines Pvt. Ltd. (Nepali: श्री एयरलाइन्स) ist eine nepalesische Fluggesellschaft mit Sitz in Kathmandu, die Inlandsflüge innerhalb Nepals anbietet, darunter auch Hubschrauber-Charterflüge. Die Fluggesellschaft führt auch Charter- und Nicht-Charterflüge in entlegene Teile des Landes durch und bietet Frachtcharterdienste an. Im Jahr 2018 war Shree Airlines mit einem Marktanteil von knapp 16 % die drittgrößte inländische Fluggesellschaft in Nepal nach Buddha Air und Yeti Airlines. Gemessen an der Flottengröße handelt es sich um die zweitgrößte Fluggesellschaft des Landes.

Geschichte 
Die Fluggesellschaft wurde 1999 von Banwari Lal Mittal gegründet und hieß ursprünglich Air Ananya, benannt nach der Enkelin des Gründers, Ananya Mittal.

Danach, noch unter dem Namen Shree Air bekannt, wurde das Unternehmen der größte Betreiber von Hubschrauberflügen in Nepal, zumeist durchgeführt von einer Flotte von Mi-17-Hubschraubern. Im Jahr 2016 wurde das Angebot erweitert und erstmals wurden drei Jets erworben, mit denen mehrere Inlandslinienflüge vom Flughafen Kathmandu aus betrieben werden. Zudem investierte das Unternehmen rund zwei Milliarden nepalesische Rupien in das Expansionsprojekt. Seitdem firmiert die Airline unter dem Markennamen Shree Airlines.

Während der COVID-19-Pandemie und des damit verbundenen Ausbleibens zahlreicher Touristen in Nepal führte Shree Airlines Charterflüge nach Singapur durch und gab damit ihr internationales Flugdebüt. Aufgrund gestiegener Kosten stellte die Gesellschaft im Jahr 2022 einen Teil der Flotte außer Betrieb und will fortan modernere Maschinen mit höherer Sitzplatzkapazität anschaffen, um zum einen die Kosten zu senken, zum anderen internationale Ziele bedienen zu können.

Angebot

Humanitäre Flüge 
Shree Airlines führte in der Vergangenheit Hubschrauberflüge für das Welternährungsprogramm und die Nepal Food Corporation durch. Diese Flüge lieferten Lebensmittel an Bedürftige in den schwer zugänglichen Teilen Nepals. Shree Airlines lieferte dabei über 8000 Tonnen Lebensmittel an die nepalesische Bevölkerung.

Von 2008 bis 2014 führte Shree Airlines zudem auch langfristige Charterflüge für die Vereinten Nationen durch, um die friedenserhaltenden Maßnahmen in Uganda zu unterstützen. Die Vereinten Nationen kündigten den Vertrag, nachdem die ICAO allen nepalesischen Fluggesellschaften "erhebliche Sicherheitsbedenken" bescheinigt hatte. Vier Mi-17-Hubschrauber wurden nach der Beendigung der Mission in Uganda zurückgelassen, da die Fluggesellschaft es nicht für rentabel hielt, die Maschinen nach Nepal zurückzubringen. Im September 2016 befanden sich zwei Hubschrauber noch in Afrika im Einsatz, während zwei weitere Hubschrauber generalüberholt wurden.

Religionstourismus 
Shree Airlines bietet Hubschrauberflüge nach Hilsa im Nordwesten Nepals an, das direkt an der Grenze zu Tibet liegt und Ausgangspunkt für die Mansarovar- und Mount-Kailash-Pilgerreise ist. Die Fluggesellschaft bietet zudem Charterflüge nach Muktinath, einem beliebten Pilgerziel in Mittelnepal, an.

Medizinische Flüge 
Von Kathmandu aus finden regelmäßig medizinische Flüge statt, die Patienten von Nepal aus in Einrichtungen nach Indien bringen. Dieses Angebot soll ausgebaut und künftig über den Flughafen in Pokhara abgewickelt werden.

Ziele 
Die Gesellschaft bedient (Stand: Februar 2023) sieben Ziele innerhalb Nepals. Zentraler Hub der Gesellschaft ist der Flughafen Kathmandu. Die Fluggesellschaft plant zudem internationale Verbindungen nach Indien und Bangladesch zu touristischen und medizinischen Zwecken, die vom Flughafen in Pokhara starten sollen.

Flotte 
Die Flotte besteht aus insgesamt acht Hubschraubern und acht Flugzeugen, davon jeweils vier der Hersteller Bombardier und De Havilland. Vier Hubschrauber verblieben nach einer UN-Mission in Uganda. Das durchschnittliche Alter der Flugzeuge beträgt 17,2 Jahre [Stand November 2022].

Zwischenfälle 

 Am 23. September 2006 stürzte ein Mil Mi-8-Hubschrauber der Shree Airlines, der auf einem gecharterten Flug nach Kathmandu unterwegs war, kurz nach dem Abflug von Ghunsa, Taplejung, ab. Alle vier Besatzungsmitglieder und 20 Passagiere starben bei dem Absturz, darunter mehrere hochrangige Mitarbeiter des World Wide Fund for Nature und die nepalesischen Regierungsbeamten Gopal Rai und Harka Gurung sowie der Naturschützer Chandra Gurung.

Weblinks 

 Offizielle Webseite (englisch)

Einzelnachweise 

Fluggesellschaft (Nepal)
Gegründet 1999
Organisation (Kathmandu)